Russow bezeichnet:
 Russow (Rerik), Ortsteil der Stadt Rerik im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern

Russow ist der Familienname folgender Personen:
 Edmund Russow (1841–1897), russischer Botaniker
 Friedrich Nikolai Russow (1828–1906), russischer Schriftsteller
 Lew Alexandrowitsch Russow (1926–1987), sowjetisch-russischer Maler
 Oleksandr Russow (1847–1915), ukrainischer Statistiker, Anthropologe, Folklorist und Sozialaktivist
 Stepan Wassiljewitsch Russow (1768–1842), russischer Historiker, Poet und Philologe